Estação Campo Grande (Rio de Janeiro) — estação ferroviária do Rio de Janeiro, Brasil
Estação Campo Grande (Metropolitano de Lisboa) — estação do Metro de Lisboa, Portugal
Estação Campo Grande (CPTM) — antiga estação ferroviária em São Paulo, Brasil
Estação Ferroviária de Campo Grande — estação ferroviária em Campo Grande, Mato Grosso, Brasil

Desambiguações de estações